Madakonai peut désigner deux villages du Cameroun :
 Madakonai I
 Madakonai II